Sofía Renata de Reuss-Köstritz (en alemán, Sophie Renate Reuß zu Köstritz; Viena, 27 de junio de 1884 - Giessen, 19 de enero de 1968) fue el tercer vástago y única hija del príncipe Enrique VII de Reuss-Köstritz, J.L., propietario del infantazgo de Köstritz, y de la princesa María Alejandrina de Sajonia-Weimar-Eisenach. Su madre era la hija del gran duque Carlos Alejandro de Sajonia-Weimar-Eisenach con su esposa, la princesa Sofía de los Países Bajos.

Biografía 
Desde la ascensión al trono de los Países Bajos de la princesa Guillermina de Orange-Nassau en 1890, su abuela fue heredera presunta al trono neerlandés, hasta su propia muerte en 1897.

El 12 de diciembre de 1909, la princesa contrajo matrimonio con su primo, el príncipe Enrique XXXIV de Reuss-Köstritz, J.L. (1887-1956). Tras la muerte de su marido en Frankfurt am Main, residió en Gelnhausen en Hesse, y murió en Giessen, Alemania.

Sus tres hijos, que todos ellos se casaron y tuvieron hijos, fueron:
 Enrique I (1910-1982), casado en 1939 con la duquesa Woizlawa Feodora de Mecklemburgo (1918-2019).
 Felicitas (1914-1989), casada en 1935 con el príncipe Otón Federico de Isenburg-Büdingen (1904-1990).
 Enrique III (n. 1919), se casó primero en 1944 con la baronesa Franziska Mayr von Melnhoff (1919-1964), divorciados en 1955; se casó por segunda vez en 1964 con la condesa Odylia zu Castell-Castell, nacida en 1939.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Reuss